Interpolacja naturalna – jeden z rodzajów interpolacji

Definicja 
Dana jest funkcja  dla której znamy tablice jej wartości
 

Będziemy poszukiwać funkcji  takiej że 

Poszukiwaną funkcją interpolacyjną będzie wielomian w postaci
 

Zdefiniujmy macierz współczynników 
 

oraz macierz bazową 
 

Wówczas wielomian interpolacyjny wyraża wzór
 

Zdefiniujmy macierz główną 
 

Macierz  to macierz Vandermonde’a.

Zdefiniujmy macierz 
 

Jeśli macierz  jest nieosobliwa, to zachodzi
 

co implikuje

Wady i zalety 
Niepodważalną zaletą tej metody jest jej prostota. Przekłada się to na łatwość jej implementacji w programach komputerowych oraz zastosowania w metodach numerycznych.

Sporą wadą interpolacji naturalnej jest konieczność odwracania macierzy głównej co jest – szczególnie przy dużym rozmiarze macierzy – operacją skomplikowaną oraz niedokładną (błędy zaokrągleń).

W związku z tym częściej w praktyce stosowana jest interpolacja Lagrange’a.

Bibliografia 
 

Interpolacja